Corynesporopsis är ett släkte av svampar. Corynesporopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Corynesporopsis